La línea 8A de Copsa es una línea de carácter suburbana o interurbana, su salida es desde Montevideo, precisamente desde la Terminal Río Branco y su destino final es la ciudad de Soca, ubicada en el departamento de Canelones.

Creación 
En los años 30, se crea para la empresa Copsa una línea entre la ciudad de Costa Azul (en Canelones) y Montevideo, dicha línea se identificaría como línea 8A, comenzando a funcionar a partir del 29 de mayo de 1936 con el permiso interdepartamental N° 012. En 1946 Copsa absorbe a la empresa Ómnibus La Tuna-Los Titanes, por lo cual se crea así la línea 8AF con el recorrido que realizó la empresa anterior. Para los años 90 el Ministerio de transporte resuelve dar de baja esta línea con su variante. Años después, precisamente en el año 2017 retorna a las calles este servicio considerado histórico para la empresa, aunque para algunos ciudadanos sería un nuevo servicio. Dicha línea retorna casi con su recorrido original.

Paradas 

Ida

 Terminal Río Branco
 Paysandú & Paraguay
 Paysandú & Ejido
 Paysandú & Minas
 Paysandú & Arenal Grande
 Plaza Liber Seregni (Daniel Muñoz)
 Cufré & Dr. Salvador Ferrer Serra
 Miguelete & Duvimioso Terra
 Av. 8 De Octubre & Dr. Manuel Albo
 Av. 8 De Octubre & Jaime Cibils
 Av. 8 De Octubre & Mariano Moreno (H. Militar)
 Av. 8 De Octubre & Agustina Contucci
 Av. 8 De Octubre & Gobernador Viana
 Av. 8 De Octubre & Larravide
 Av. 8 De Octubre & Dr. Silvestre Pérez
 Av. 8 De Octubre & Teófilo Collazo
 Intercambiador Belloni
 Cno. Maldonado & Ruben Darío
 Cno. Maldonado & Osvaldo Cruz
 Cno. Maldonado & Jj De Arechaga
 Cno. Maldonado & Luis Braille
 Cno. Maldonado & Cont. Venecia
 Cno. Maldonado & Turín *
 Cno. Maldonado & Florencia
 Cno. Maldonado & Rosario
 Cno. Maldonado & Ovidio Fernandez
 Cno. Maldonado & Estepona
 Cno. Maldonado & Tauro
 Parada 1 Ruta 8 (Km 13.600 Esq. Albert Einstein)
 Parada 2 Ruta 8 (Km 14.100 Brigada Infantería)
 Parada 3 Ruta 8 (Km 14.500 Esq. Cno. Leandro Gómez)
 Parada 4 Ruta 8 (Km 14.900 Esq. Francisco Roríguez)
 Parada 5 Ruta 8 (Km 15.200 Esq. Miguel Estévez)
 Parada 6 Ruta 8 (Arroyo Manga)
 Parada 7 Ruta 8 (Km 16.000 Esq. Cno. Repetto)
 Parada 8 Ruta 8 (Km 16.500)
 Parada 9 Ruta 8 (Esq. Dr. Alonzo González)
 Parada 10 Ruta 8 (Mgap)
 Parada 11 Ruta 8 (Accesos A Ruta 102)
 Zonamerica (Parada 12 Ruta 8 Km 17.500)
 Parada 13 Ruta 8 (Km 18.000)
 Parada 14 Ruta 8 (Km19 Esq. Laudelino Vázquez)
 Parada 15 Ruta 8 (Esq. Cno. Las Pléyades)
 Parada 16 Ruta 8 (Km 20 Esq. Selene)
 Parada 17 Ruta 8 (Esq. Cno. Helios)
 Parada 18 Ruta 8 (Esq. Hercules)
 Parada 19 Ruta 8 (Km 21.000 Terminal Villa García)
 Parada 20 Ruta 8 (Esq. Carlos Denis Molina)
 Parada 21 Ruta 8 (Km 22.000 Arroyo Toledo)
 Parada 22 Ruta 8 (Km 22.500 Esq. Elías Regules)
 Parada 23 Ruta 8 (Km 23.000 Esq. Los Aromos)
 Parada 24 Ruta 8 (Km 23.500)
 Parada 25 Ruta 8 (Km 23.800)
 Parada 26 Ruta 8 (Km 24,200)
 Parada 27 Ruta 8 (Km. 24,500)
 Parada 28 Ruta 8 (Km 25.000 Esq. Los Paraísos)
 Parada 29 Ruta 8 (Km. 25,500)
 Parada 30 Ruta 8 (Km 25,800)
 Parada 31 Ruta 8 (Km. 26.000)
 Parada 32 Ruta 8 (Km 26,500)
 Parada 33 Ruta 8 (Km 27.000)
 Parada 34 Ruta 8 (Km 27,600)
 Parada 35 Ruta 8 (Km 28.000)
 Ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, 273
 Parada 37 Ruta 8 (Km. 29.000)
 Parada 38 Ruta 8 (Km. 29,300)
 Parada 39 Ruta 8 (Esq. Sastre)
 Parada 40 Ruta 8 (Esq. Canelones)
 Roosvelt & Baltasar Brum
 Roosevelt & Av. Gral. Artigas
 Roosevelt & José Pedro Varela (Plaza De Deportes)
 Dr. Luis Correch & Ituzaingó
 Dr. Luis Correch & Independencia
 Dr. L. A. De Herrera & Lavalleja
 L. A. De Herrera & Rep. De Chile
 Dr. L.A. De Herrera & Genoas
 Dr. L.A. De Herrera & Incas
 Dr. L.A. De Herrera & Dr. Peluffo
 Dr. L.A. De Herrera & La Manchega
 Dr. L.A. De Herrera & Parque Artigas
 Rua 8 Vieja & Escuela N°93 19 De Junio
 Ruta 8 Vieja & Calle A
 Ruta 8 Vieja & Calle F
 Ruta 8 Vieja & 26 De Mayo
 Lavalleja, 8 Bdier. Gral., 7689
 8 (Km. 36.500 A 38), 1592
 70, 70
 77, 77
 De Herrera, 82 Doctor L. A., 101
 Ruta 82 & Salinas
 Ruta 82 & Lorenzo Latorre
 Ruta 82 & Zorrilla De San Martín (Caamepa)
 Ruta 82 & Baltasar Brum
 Ruta 82 & Antonia Olmos
 Ruta 82 & Gral. Artigas
 Treinta Y Tres Orientales, 11
 18 De Julio, 3
 Conde De Rodriguez, Rufina, 22
 Pando, 845
 Gabriel Pereira, 13
 Canelones, 1
 Canelones, 24
 Ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, 6
 67, 67
 41, 41
 39, 39
 48, 48
 64, 64
 8 (Trazado Viejo), 1111
 6, 6
 24, 24
 17, 17
 8 Nueva (Km. 43 A 46.500), 5750
 4, 4
 Zenon Burgueño, 95
 Zenon Burgueño, 9003
 Zenon Burgueño, 43
 60, 60
 Ruta 8, s/n

Vuelta

 Ruta 8, s/n
 60, 60
 Zenon Burgueño, 43
 Zenon Burgueño, 9003
 Zenon Burgueño, 95
 4, 4
 8 Nueva (Km. 43 A 46.500), 5750
 17, 17
 24, 24
 6, 6
 8 (Trazado Viejo), 1111
 64, 64
 1, 1
 39, 39
 41, 41
 67, 67
 Ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, 10
 Ruta 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, 6
 Canelones, 24
 Canelones, 1
 Gabriel Pereira, 13
 Pando, 845
 Conde De Rodriguez, Rufina, 22
 18 De Julio, 3
 Treinta Y Tres Orientales, 11
 Ruta 82 & Gral. Artigas
 Ruta 82 & Antonia Olmos
 Ruta 82 & Baltasar Brum
 Ruta 82 & Zorrilla De San Martín (Caamepa)
 Ruta 82 & Lorenzo Latorre
 Ruta 82 & Salinas
 De Herrera, 82 Doctor L. A., 101
 Centurion, 21
 8 (Km. 36.500 A 38), 1592
 Lavalleja, 8 Bdier. Gral., 7689
 Ruta 8 Vieja & 26 De Mayo
 Ruta 8 Vieja & Calle F
 Ruta 8 Vieja & Calle A
 Rua 8 Vieja & Escuela N°93 19 De Junio
 Dr. L.A. De Herrera & Parque Artigas
 Dr. L.A. De Herrera & La Manchega
 Dr. L.A. De Herrera & Dr. Peluffo
 Dr. L.A. De Herrera & Incas
 Dr. L.A. De Herrera & Genoas
 L. A. De Herrera & Rep. De Chile
 Dr. L. A. De Herrera & Lavalleja
 Garibaldi & Menezes
 Francisco Menezes & César Piovene
 Independencia & Menezes
 Francisco Menezes & Treinta Y Tres
 Roosevelt & Gral. Artigas
 Roosvelt Y Baltasar Brum
 Roosevelt & Canelones
 Parada 39 Ruta 8 (Esq. Sastre)
 Parada 38 Ruta 8 (Km. 29,300)
 Parada 37 Ruta 8 (Km. 29.000)
 Parada 36 Ruta 8 (Km 28,500)
 Parada 35 Ruta 8 (Km 28.000)
 Parada 34 Ruta 8 (Km 27,600)
 Parada 33 Ruta 8 (Km 27.000)
 Parada 32 Ruta 8 (Km 26,500)
 Parada 31 Ruta 8 (Km. 26.000)
 Parada 30 Ruta 8 (Km 25,800)
 Parada 29 Ruta 8 (Km. 25,500)
 Parada 28 Ruta 8 (Km 25.000)
 Parada 27 Ruta 8 (Km 24.500)
 Parada 26 Ruta 8 (Km 24.200)
 Parada 25 Ruta 8 (Km 23,800)
 Parada 24 Ruta 8 (Km 23.500)
 Parada 23 Ruta 8 (Km 23.000 Esq. Los Aromos)
 Parada 22 Ruta 8 (Km 22.500 Esq. Elías Regules)
 Parada 21 Ruta 8 (Km 22.000 Arroyo Toledo)
 Parada 20 Ruta 8 (Esq. Cno. Carlos Denis Molina)
 Parada 19 Ruta 8 (Km 21.000 Terminal Villa García)
 Parada 18 Ruta 8 (Esq. Hercules)
 Parada 17 Ruta 8 )Esq. Melchor De Viana)
 Parada 16 Ruta 8 (Km20 Esq. Selene)
 Parada 15 Ruta 8 (Esq. Cno. Las Pléyades)
 Parada 14 Ruta 8 (Km19 Esq. Laudelino Vázquez)
 Parada 13 Ruta 8 (Km 18.000)
 Zonamerica (Parada 12 Ruta 8 Km 17.500)
 Parada 10 Ruta 8 (Frente A Mgap)
 Parada 9 Ruta 8 (Esq. Ángel Zanelli)
 Parada 8 Ruta 8 (Km 16.500)
 Parada 7 Ruta 8 (Km 16.000 Esq. Cno. Repetto)
 Parada 6 Ruta 8 (Arroyo Manga)
 Parada 5 Ruta 8 (Km 15.200 Esq. Miguel Estevez)
 Parada 4 Ruta 8 (Km 14.900 Esq. Francisco Roríguez)
 Parada 3 Ruta 8 (Km 14.500 Esq. Cno. Leandro Gómez)
 Parada 2 Ruta 8 (Km 14.100 Brigada Infantería)
 Parada 1 Ruta 8 (Km 13.600 Esq. Albert Einstein)
 Cno. Maldonado Frente Ancap Km 13.200
 Cno. Maldonado & Estepona
 Cno. Maldonado & Ovidio Fernandez
 Cno. Maldonado & Abipones
 Cno. Maldonado & Florencia
 Cno. Maldonado & Turín
 Cno. Maldonado & Venecia
 Cno. Maldonado & Libia
 Cno. Maldonado & Osvaldo Cruz
 Cno. Maldonado & Areguati
 Intercambiador Belloni
 Av. 8 De Octubre & Guemes
 Av. 8 De Octubre & Cno. Corrales
 Av. 8 De Octubre & Dr. Silvestre Pérez
 Av. 8 De Octubre & Larravide
 Av. 8 De Octubre & Comercio
 Av. 8 De Octubre & Bv. José Batlle Y Ordóñez
 Av. 8 De Octubre & Mariano Moreno (H. Militar)
 Av. 8 De Octubre & Jaime Cibils
 Av. 8 De Octubre & Av. Garibaldi
 Av. 8 De Octubre & Presidente Berro
 Avelino Miranda & Gral Urquiza
 Goes & Acevedo Díaz
 Juan Paullier & La Paz
 Plaza Líber Seregni
 Uruguay & Arenal Grande
 Uruguay & Minas
 Uruguay & Yaguarón
 Uruguay & Rondeau
 Uruguay & Río Branco
 Uruguay & Ciudadela
 Rambla Franklin D. Roosevelt, 762

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html  / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.copsa.com.uy/
 https://www.soldeleste.com.uy/2017/11/06/copsa-une-soca-y-montevideo-con-boleto-a-mitad-de-precio-actual/
 https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/12/cuales-son-las-ultimas-salidas-de-omnibus-para-este-31-de-diciembre/